Fluidul magnetic se poate referi la:
 Fluid magnetoreologic, un fluid care-și schimbă vâscozitatea atunci când este supus acțiunii unui câmp magnetic.
 Ferofluid, un puternic fluid paramagnetic.

Dezambiguizare